La famille royale des Pays-Bas (en néerlandais : Koninklijke familie van Nederland) est composée de membres considérés comme dynastes au sein de la famille du monarque néerlandais.

Membres actuels

Liste 
 le roi des Pays-Bas et la reine Máxima
 la princesse Catharina-Amalia (fille aînée du roi et de la reine Máxima)
 la princesse Alexia (deuxième fille du roi et de la reine Máxima)
 la princesse Ariane (troisième fille du roi et de la reine Máxima)

 la princesse Beatrix (mère du roi)

 le prince Constantijn et la princesse Laurentien (frère et belle-sœur du roi)
 la comtesse Eloise (fille aînée du prince Constantijn et de la princesse Laurentien
 le comte Claus-Casimir (fils aîné du prince Constantijn et de la princesse Laurentien
 la comtesse Leonor (deuxième fille du prince Constantijn et de la princesse Laurentien

 la princesse Margriet et Pieter van Vollenhoven (tante et oncle du roi)

Galerie

Articles connexes 
 Maisons régnantes d'Europe
 Liste des anciens monarques encore vivants
 Familles :
 royales : belge, britannique, danoise, espagnole, grecque, marocaine, norvégienne et suédoise
 princières : liechtensteinoise et monégasque
 grand-ducale : luxembourgeoise
 impériale : japonaise

Monarchie en Europe
Famille noble néerlandaise
Maison d'Orange-Nassau
Famille royale

de:Niederländisches Königshaus
en:Dutch royal house
nl:Koninklijk Huis (Nederland)